Срок — некий период времени.
 Гарантийный срок
 Испытательный срок
 Срок окупаемости
 Срок службы
 Срок (право)
 Срок (фильм)